Raúl González pode ser uma das seguintes pessoas:

 Raúl González Blanco, futebolista espanhol
 Raúl González Guzmán, futebolista venezuelano
 Raúl González (marcha atlética), atleta mexicano aposentado
 Raúl González (pugilista cubano), pugilista cubano campeão olímpico
 Raúl González (handebol), jogador de handebol da Espanha
 Raúl González (beisebol), jogador de beisebol de Porto Rico
 Raúl González (pugilista mexicano), pugilista mexicano

Desambiguação